Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1997 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1996/97, 37-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 14 мая на стадионе «Де Куип» в Роттердаме. В матче встретились испанская «Барселона» и французский «Пари Сен-Жермен», который являлся действующим обладателем трофея.

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1996/1997

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира

1997
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1997 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1997
Кубок обладателей кубков УЕФА 1997
События 14 мая
Международные спортивные соревнования в Роттердаме
Спорт в Нидерландах в 1997 году
Международные соревнования по футболу в Нидерландах
Спорт в Испании в 1997 году
Спорт во Франции в 1997 году